Tejo kan syfta på:

 Tejo – det portugisiska namnet på floden Tajo
Tejo (sport) – ett spel där man kastar metallskivor mot mål, Colombias nationalsport